Медвежья пещера:
 Медвежья пещера (Абхазия) — пещера в Абхазии, в бассейне реки Бзыбь.
 Пещера Мозров, Медвежья пещера — пещера в Вайоцдзорской области Армении
 Медвежья пещера (Россия) — пещера в республике Коми России
Медвежья пещера, с 1999 года пещера имени Андрусова на Ялтинской яйле в Крыму
 Медвежья пещера (Румыния) — пещера в румынском жудеце Бихор, в Западно-Румынских горах